

Patronyme 
Ifono est un patronyme très répandu en Guinée.

A 
Aly Gilbert Ifono, écrivain guinéen

F 
François Ifono, animateur culturelle guinéen

Lien externe 
 
Homonymie de patronyme